Lasciami sognare (Meet Danny Wilson) – film del 1952 diretto da Joseph Pevney
Meet Danny Wilson – album dei Danny Wilson del 1987